EJ steht für:

 Air Atlantis, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Exajoule, 1 EJ=1018 J, siehe Größenordnung (Energie)
 Evangelische Jugend
 die Zeitschrift Evangelische Jugendhilfe
 Environmental Justice
 Encyclopaedia Judaica
 Enciklopedija Jugoslavije
 New England Airlines, amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Irland

EJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Slowakei

EJ